Friedrichstraße ist der Name folgender Straßen in verschiedenen Städten:
 Friedrichstraße (Bayreuth)
 Friedrichstraße (Berlin)
 Friedrichstraße (Bonn)
 Friedrichstraße (Düren)
 Friedrichstraße (Düsseldorf)
 Friedrichstraße in Hannover, siehe Friedrichswall
 Friedrichstraße (Hechingen), Straße und Siedlung von Hechingen 
 Friedrichstraße (Schwerin)
 Friedrichstraße (Westerland)
 Friedrichstraße (Wien)
 Friedrichstraße (Würzburg)
 Friedrichstraße (Wuppertal)

Siehe auch:
 Bahnhof Berlin Friedrichstraße
 Karl-Friedrich-Straße 
 Herzog-Friedrich-Straße
 Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße 
 Friedrichsplatz
 Friedrichsstraße